Diese Liste verzeichnet jene Fußballspieler, die seit dem Beginn der Saison 2011/12 mindestens einen Pflichtspiel-Einsatz für die erste Mannschaft des FC Viktoria Köln absolviert haben.

Legende 
Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität (Nat.): Nennt die Nationalität des betreffenden Spielers anhand der jeweiligen Landesflagge. Bei Spielern mit mehreren Staatsbürgerschaften wird das Land aufgelistet, für dessen Nationalmannschaft oder Junioren-Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre.
 Erstes Spiel: Nennt das Datum des ersten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für die erste Mannschaft des FC Viktoria.
 Letztes Spiel: Nennt das Datum des letzten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für die erste Mannschaft.
 Liga-Spiele/-Tore: Nennt die Anzahl der Spiele sowie der Tore, die der betreffende Spieler für den FC Viktoria Köln in der 3. Liga, Regionalliga West oder der NRW-Liga absolvierte sowie erzielte.
 DFB-Pokal-Spiele/-Tore: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für die Viktoria im DFB-Pokal absolvierte respektive erzielte.
 FVM-Pokal-Spiele/-Tore: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für die Viktoria im Mittelrheinpokal absolvierte respektive erzielte.
 Gesamt-Spiele/-Tore: Nennt die Gesamtanzahl der Pflichtspiele beziehungsweise Pflichtspieltore, die der betreffende Spieler für die erste Mannschaft des FC Viktoria Köln absolvierte respektive erzielte.

Stand vom 12. Januar 2023.

Farblegende

Liste

Weblinks 
 Kader Viktoria Köln bei fussballdaten.de
 Spieler A-Z Viktoria Köln bei transfermarkt.de
 Viktoria Spieler bei weltfussball.de

!Spieler
Koln FC Viktoria
Fussballspieler Koln FC Viktoria